Die Hongkonger Squash-Meisterschaften sind ein Wettbewerb zur Ermittlung des nationalen Meistertitels im Squash in Hongkong. Ausrichter ist Hong Kong Squash.

Die Meisterschaften werden bei den Herren seit 1950 und bei den Damen seit 1962 jährlich ausgetragen. Rekordhalter sind Abdul Faheem Khan bei den Herren mit 13 Titeln sowie Rebecca Chiu bei den Damen mit zwölf Titeln.

Hongkonger Meister 
Die Nummern in Klammern hinter den Namen geben die Anzahl der gewonnenen Meisterschaften wieder. Folgende Spieler konnten die Meisterschaft gewinnen:

Weblinks 
 Nationale Meister (bis 2017) bei Hong Kong Squash (englisch, Archivlink)
 Nationale Meister bei Hong Kong Squash (englisch)

!
Squash
Nationale Meisterschaft (Squash)